Becchi steht für:
 Becchi (Castelnuovo Don Bosco), Dorf in der Gemeinde Castelnuovo Don Bosco, Provinz Asti, Region Piemont, Italien

Becchi ist der Familienname folgender Personen:
 Carlo Becchi (* 1939), italienischer theoretischer Physiker
 Egle Becchi (1930–2022), italienische Pädagogin
 Gentile Becchi (um 1427–1497), italienischer Geistlicher und Humanist
 Guglielmus Becchi (um 1411–1491), italienischer Bischof

Siehe auch:
 Palazzo Becchi-Magnani, Palast in der Stadt Reggio nell’Emilia, Provinz Reggio Emilia, Region Emilia-Romagna, Italien
 Bechi